La légitime défense est une disposition législative présente dans de nombreux pays. Cette notion a donné son nom à de nombreuses œuvres parmi lesquelles :

Littérature 
 Légitime Défense,  roman policier de Stanislas-André Steeman publié en 1942.

Cinéma et télévision 
 Légitime Défense (Gun the Man Down), film d'Andrew McLaglen sorti en 1956 ;
 Légitime Défense, film de Pierre Lacan sorti en 2011 ;
 Légitime Défense, épisode 11 de la série télévisée La Cinquième Dimension, diffusé en 1988 ;
 « Légitime défense » est un épisode de Blue Bloods.

Mouvement 
 Légitime Défense, groupe politique et littéraire martiniquais, éponyme de la revue parue en 1932 et qui fut à l'origine du Parti communiste martiniquais.